Бартош Ковальчик (; род. 18 декабря 1996, Домброва-Бялостоцка) — польский гандболист, разыгрывающий польского клуба Азоты-Пулавы.

Карьера

Клубная карьера 

Бартош Ковальчик начинал профессиональную карьеру в клубе из города Гданьск в 2012 году. В сезоне 2014/2015 Ковальчик стал 4 в списке лучших бомбардиров чемпионата Польши по гандболу. В 2015 году Бартош Ковальчик перешёл в польский клуб Азоты-Пулавы. В 2018 году контракт продлили. В сезоне 2018/19 Бартош Ковальчик был отдан в аренду польскому клубу Stal Mielec

В сборной 
Бартош Ковальчик выступает за сборную Польши и сыграл за сборную 7 матчей и забросил 7 мячей.

Достижения 
 Четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Польши в сезоне 2014/2015
 Лучший разыгрывающий осенней части Экстралиги в сезоне 2018/19 по версии https://sportowefakty.wp.pl

Статистика 
Статистика Бартоша Ковальчика в сезоне 2018/19 указана на 31.5.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 https://web.archive.org/web/20170226115143/http://zprp.pl/zprp/rozgrywki/archiwum-rozgrywek?sezon=2014-2015&liga=IMA&tabela=players 
 http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=186&Rozgrywki=9363&Tabela3=1  

Гандболисты Польши